Bezobrazovo (Kaloega) - dorp in de Russische oblast Kaloega
 Bezobrazovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bezobrazovo (district Tsjeremisinovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Bezobrazovo (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Bezobrazovo (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver